Мангасарян — фамилия. Известные носители:
 Мангасарян, Азат (род. 1948) — советский и армянский футболист.
 Мангасарян, Армен Степанович (род. 1960) — советский и армянский футболист.
 Мангасарян, Кристине Арменовна (род. 1991) — армянская футболистка.

См. также

Примечания